Kim Min-Su, mais conhecido como Eloi (Jinju, 8 de junho de 1986) é um futebolista coreano que atua no futebol brasileiro.

Eloi já passou por clubes de pequena, média e de grande expressão, como o , , , ,  e .

Referências
Perfil no site do Madureira EC

Nascidos em 1986
Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do São Carlos Futebol Clube
Futebolistas do Joinville Esporte Clube
Futebolistas do Ceará Sporting Club
Futebolistas do Americano Futebol Clube (Maranhão)
Futebolistas do Moto Club
Futebolistas do Madureira Esporte Clube